BBM steht für:
 BBM (Band), kurzlebige britische Supergroup
 BBM (Künstlergruppe), Künstlergruppe (Beobachter der Bediener von Maschinen)
 Carrozzeria BBM, ein ehemaliger italienischer Hersteller von Automobilkarosserien (1963–1966)
 Bikini Bottom Mafia, Label und Modemarke des Deutschrappers Sun Diego
 Blackberry Messenger, ein früheres Instant-Messaging System für Blackberry Mobiltelefone
 BlackBerry Messenger Enterprise, ein 2019 eingeführter Instant Messenger von BlackBerry
 Bucket Brigade Memory, siehe Eimerkettenspeicher
 Battambang Airport (IATA-Code), Flughafen von Battambang, Kambodscha

bbm steht für:
 Babango (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Kosak BBM
 Müller-BBM

Abkürzung